Одноробовский сельский совет может означать:

 Одноробовский сельский совет с центром в селе Одноробовка Харьковской области.
 Одноробовский Первый сельский совет (Одноробовский поселковый совет) с центром в посёлке Одноробовка Харьковской области.